Krebsbach ist ein Familienname:
 Astrid Krebsbach (1913–1995), deutsche Tischtennisspielerin
 Eduard Krebsbach (1894–1947), deutscher Mediziner und Standortarzt im Konzentrationslager Mauthausen

Krebsbach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Krebsbach (Gemeinde Mieming), Dorf in der Ortschaft Barwies, Gemeinde Mieming, Tirol, Österreich
 Fântânele (Sibiu), Kreis Sibiu (Hermannstadt) in Siebenbürgen, Rumänien
 Crizbav, Kreis Brașov (Kronstadt) in Siebenbürgen, Rumänien

Fließgewässer in Deutschland:
 Krebsbach (Aa), rechter Zufluss der Aa nahe Hoberge-Uerentrup, kreisfreies Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbach (Acherner Mühlbach), linker Zufluss des Acherner Mühlbachs in Rheinmünster, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Bentorfer Bach), rechter Zufluss des Bentorfer Bachs (zur Westerkalle) nahe Bentorf-Harkemissen (Kalletal), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbach (Bleibach), linker Zufluss des Bleibachs nahe der Elisabethhütte bei Roggendorf (Mechernich), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbach (Blinde Rot), rechter Zufluss des Oberlaufs Blinde Rot der Finsteren Rot, Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach, heute Kressbach (Bodensee), Zufluss des Bodensees und damit des Rheins bei Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach, höchster Oberlaufname des Böllinger Bachs bei Treschklingen, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler bei Stöcken, Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Buxach), linker Zufluss der Buxach (zur Iller) nahe Frohnhart, Gemeinde Woringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Krebsbach (Chiemsee), östlicher Zufluss des Chiemsees in Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Krebsbach, Oberlaufname bis Hohenberg, Gemeinde Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, des Durbachs (unter dem Unterlaufnamen Neugraben zum Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanal, zum Rench-Flutkanal, zur Rench)
Krebsbach (Eger) – zwei Zuflüsse der Eger (zur Elbe) im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern; flussabwärts:
 Krebsbach (Eger, Weißenstadt), rechter Zufluss gegenüber Voitsumra, Stadt Weißenstadt
 Krebsbach (Eger, Kirchenlamitz), linker Zufluss bei Raumetengrün, Stadt Kirchenlamitz
 Krebsbach (Ellernbach), rechter Zufluss des (Scheßlitzer) Ellernbachs vor dessen Dorf Ehrl, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Leutenbachs (zum Main) bis Scheßlitz, Landkreis Bamberg, Bayern 
 Krebsbach (Elsava), linker Zufluss der Elsava in Mespelbrunn, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Krebsbach (Etzbach), rechter Zufluss des Etzbachs im Östlichen Hintertaunus nahe Maibach (Butzbach), Wetteraukreis, Hessen
 Krebsbach (Fallbach), rechter Zufluss des Fallbachs bei Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Krebsbach (Feisnitz), linker Quellbach der Feisnitz im Kohlwald bei Seedorf (Schirnding), Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Krebsbach (Fils) – zwei Zuflüsse der Fils im  Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Krebsbach (Fils, Süßen), rechter Zufluss vor Süßen
 Krebsbach (Fils, Weiler), links Zufluss bei Weiler ob der Fils, Stadt Ebersbach an der Fils
 Krebsbach, Oberlauf des Fischbachs (zum Schwarzbach, zum Main) bei Ruppertshain, Stadt Kelkheim, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Krebsbach (Flanitz), rechter Zufluss der Flanitz bei Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Krebsbach (Gereutgraben), rechter Zufluss des Gereutgrabens (Gerütgraben; zur Aitrach) nahe Zollhaus (Blumberg), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach, (gleichnamiger) rechter Quellbach, auch nahe Zollhaus
 Krebsbach (Glemsbach), linker Zufluss des Glemsbachs (zur Erms) zwischen Glems und Neuhausen an der Erms, beide Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Grauschwitzbach), rechter Quellbach des Grauschwitzbachs (zur Döllnitz) nahe Schrebitz (Ostrau), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Krebsbach (Gröbenbach), rechter Zufluss des Gröbenbaches bei Waldschwaige, Gemeinde Karlsfeld, Landkreis Dachau, Bayern
 Krebsbach (Güßbach), linker Zufluss des Güßbachs (zum Rodach-Zufluss Tambach) nahe Schorkendorf (Ahorn), Landkreis Coburg, Bayern
 Krebsbach (Haferbach), linker Zufluss des Haferbachs in Ohrsen (Lage), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbach (Hasselbach), rechter Zufluss des Hasselbachs (zum Vichtbach) beim Paternosterberg nahe Forsthaus Zweifall von Zweifall (Stolberg), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbach (Helpensteiner Bach), rechter Zufluss des Helpensteiner Bachs nahe Arsbeck (Wegberg), Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbach (Höringerbach), linker Zufluss des Höringerbachs (zum Alsenz-Zufluss Moschelbach) nahe Messerschwanderhof (Otterberg), Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Krebsbach (Iller), linker Zufluss der Iller bei Sigishofen, Gemeinde Ofterschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Krebsbach (Ilm) oder Herressener Bach, rechter Zufluss der Ilm nahe Nauendorf (Apolda), Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Krebsbach (Itz), linker Zufluss der Itz bei Waldsachsen (Rödental), Landkreis Coburg, Bayern
 Krebsbach (Kahl), linker Zufluss der Kahl in Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Krebsbach (Katzenbach), linker Zufluss des Katzenbachs bei Dettingen, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Krebsbach, Oberlaufname des Kirbachs bei Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Kirnbach) rechter Zufluss des Kirnbachs (zum Elz-Zufluss Bleichbach) nahe Kirnhalden (Kenzingen), Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Klingenbach), rechter Zufluss des Klingenbachs bei Bisingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach, Oberlaufname des Kropsbachs bis unterhalb Duttweiler, Landkreis Südliche Weinstraße und Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
Krebsbach (Leiblach) – zwei Zuflüsse der Leiblach in der Gemeinde Opfenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern; flussabwärts:
 Krebsbach (Leimbach), von links bei Göritz
 Unterer Krebsbach, von links bei Beuren
 Krebsbach (Leimbach), rechter Zufluss des Leimbach (Rhein) nach Horrenberg (Gemeinde Dielheim), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Lein), linker Zufluss der Lein nach Mulfingen, Gemeinde Göggingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Lenne), linker Zufluss der Lenne in der kreisfreien Stadt Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbach (Main) – zwei Zuflüsse des Mains in Bayern; flussabwärts:
 Krebsbach oder Schneybach, rechter Zufluss bei Schney, Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels
 Krebsbach (Main), linker Zufluss bei Erlach am Main, Gemeinde Neustadt am Main, Landkreis Main-Spessart
 Krebsbach (Mohrbach), linker Zufluss des Mohrbachs nahe Ramstein (Ramstein-Miesenbach), Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Krebsbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel beim einstigen Bahnhof Burgen nahe Lasserg (Münstermaifeld), Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Krebsbach (Mümling), rechter Zufluss der Mümling bei Lauerbach, Stadt Erbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Krebsbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe bei Münster-Sarmsheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Krebsbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Guttenbach, Gemeinde Neckargerach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Nidder), rechter Zufluss der Nidder nahe Heldenbergen, Stadt Nidderau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Krebsbach (Nitzbach), linker Zufluss des Nitzbachs bei Nitz, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Krebsbach (Ohm) oder Pferdsbach, linker Zufluss der Ohm vor Homberg (Ohm), Vogelsbergkreis, Hessen
 Krebsbach (Oosbach), rechter Zufluss des Ooser Landgrabens, rechter Mündungsarm der Oos (zur Nordschwartwälder Murg) in Niederbühl, Stadt Rastatt, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Orla), Zufluss der Orla bei Kolba (Oppurg), Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Krebsbach (Ostrach) – zwei Zuflüsse der Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Krebsbach (Ostrach, Spöck), linker Zufluss nahe Spöck, Gemeinde Ostrach
 Krebsbach (Ostrach, Bremen), rechter Zufluss in Bremen, Gemeinde Hohentengen
 Krebsbach (Paar), linker Zufluss der Paar bei Walchshofen (Aichach), Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Krebsbach (Passade), linker Zufluss der Passade bei der Ortmühle von Barkhausen (Detmold), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbach (Pegnitz), linker Zufluss der Pegnitz in Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Krebsbach (Pleutersbach), rechter Oberlauf des Pleutersbachs in Allemühl (Gemeinde Schönbrunn), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Ramsach), rechter Zufluss der Ramsach im Murnauer Moos, Gemeinde Murnau am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Krebsbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Elz, zum Oberrhein) bei Reichenbach (Elzach), Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Rems), rechter Zufluss der Rems in Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins bei Haltingen, Stadt Weil am Rhein, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Rodach), rechter Zufluss der Rodach bei Johannisthal, Markt Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Krebsbach (Rötenbach), linker Zufluss des Rötenbachs nahe Peterzell-Hönweiler, Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Röttenbach), rechter Zufluss des Röttenbachs (zur Pegnitz) südöstlich von Großbellhofen, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Krebsbach (Saale) – zwei Zuflüsse der Saale; flussabwärts:
 Krebsbach (Saale, Hof), rechter Zufluss in Hof, Oberfranken, Bayern
 Krebsbach (Saale, Niederkrossen), rechter Zufluss bei Kirchhasel, Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Krebsbach (Sandbach), linker Zufluss des Sandbachs (zum Eselsbach-Zufluss Hoxbach im Einzugsgebiet der Düssel) bei Kesselsweier (Hilden), Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbach (Schwalm), linker Zufluss der Schwalm in Alsfeld, Vogelsbergkreis, Hessen
 Krebsbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zum Schwarzen Regen) nahe Nebelberg, Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Krebsbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs nahe Bernau, Stadt Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach, (gleichnamiger) rechter Auenzufluss nahe Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Selke), linker Zufluss der Selke zwischen Alexisbad und Mägdesprung (Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Krebsbach (Siebersbach), rechter Oberlauf des Siebersbachs (zur „Spiegelberger“ Lauter) bis vor Siebersbach, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Söchtenauer Achen), rechter Zufluss der Söchtenauer Achen (zum Murn-Zufluss Gunzenhamer Achen im Inn-Einzugsgebiet) bei Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Krebsbach (Steinach, Beikheim), linker Zufluss der Steinach (zur Rodach) bei Beikheim, Gemeinde Schneckenlohe, Landkreis Kronach, Bayern
 Krebsbach (Steinach, Steinach), linker Zufluss der Steinach (zum Buchenbach, zur Murr) vor Steinach, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zum Kocher in Kochersteinsfeld) in Lampoldshausen, beide Orte in der Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Krebsbach, Beiname des Quellbachs des Steinmarker Bachs bei Steinmark, Gemeinde Esselbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Krebsbach (Stockacher Aach), rechter Zufluss der Stockacher Aach gegenüber Wahlwies (Stadt Stockach), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs nahe Menningen. Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Thyra), linker Zufluss der Thyra bei Rottleberode (Südharz), Landkreis Mansfeld-Südharz, Thüringen
 Krebsbach (Vers), linker Zufluss der Vers bei Reimershausen, Gemeinde Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Krebsbach (Veybach) oder Feybach, rechter Zufluss des Veybachs in Breitenbenden (Mechernich), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbach (Waldnaab), rechter Zufluss der Waldnaab gegenüber Schirmitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Krebsbach (Weihwiesenbach), linker Zufluss des Weihwiesenbachs (zur Elsenz) bei Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Weihwiesenbach), linker Zufluss des Weihwiesenbachs (zur Elsenz) bei Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Weihwiesenbach), linker Zufluss des Weihwiesenbachs (zur Elsenz) bei Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Weiße Elster), rechter Zufluss der Weißen Elster bei Neumühle/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen
 Krebsbach (Wern), rechter Zufluss der Wern bei Heugrumbach (Arnstein), Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Krebsbach (Westliche Günz), linker Zufluss der Westlichen Günz bei Lauben, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Krebsbach (Wieseck), rechter Zufluss der Wieseck in Buseck, Landkreis Gießen, Hessen
 Krebsbach (Würm), linker Zufluss der Würm bei Ehningen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Krebsbach (Wolfegger Ach), rechter Zufluss der dort Kißlegger Ach genannten Wolfegger Ach im Obersee vor Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Krebsbach, rechter Oberlauf beim Stadtteil Liebersbronn des Zimmerbachs, linker Zufluss des Hainbachs (zum Neckar) in Esslingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Krebsbach oder Kappelbach, linker Zufluss der Zorge bei Krimderode (Nordhausen), Landkreis Nordhausen, Thüringen

Fließgewässer in Frankreich:
 Krebsbach (Fecht), rechter Zufluss der Fecht im Elsass nahe Soultzbach-les-Bains, Département Haut-Rhin

Fließgewässer in Italien:
 Krebsbach (Galsaun), linker Zufluss der Etsch in Galsaun im Vinschgau, Südtirol

Fließgewässer in Polen:
 Krebsbach, deutscher Name der Raczyna, rechter Zufluss der Glatzer Neiße nahe Śliwice, Woiwodschaft Opole
 Krebsbach, deutscher Name der Rekowa, rechter Zufluss der Rega nahe Płoty, Woiwodschaft Westpommern

Fließgewässer in der Schweiz, Name teils auch Chrebsbach u. ä.:
 Krebsbach oder Chräbsbach, rechter Zufluss der Aare nach Schloss Reichenbach bei Zollikofen, Kanton Bern
 Krebsbach, Chrebsbach oder Fulach, linker Zufluss der Durach in Schaffhausen, Kanton Schaffhausen
 Krebsbach, Oberlaufname des Mattenbachs bis Ricketwil, Stadtkreis Oberwinterthur, Winterthur, Kanton Zürich
 Hinterer Chrebsbach, rechter Zufluss der Töss im Stadtkreis Töss, Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Mittlerer Chrebsbach, rechter Zufluss der Töss im Stadtkreis Töss, Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Krebsbach, linker Zufluss in den Zürichsee, bei Wollerau und Freienbach, Kanton Schwyz
 Krebsbach, Oberlaufname des Tüfbachs, eines Zuflusses des Wildbachs, eines linken Zuflusses der Töss in Rorbas, Bezirk Bülach, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Graben zum Krebsbach, linker Oberlauf des Krebsbachs (zum Rötenbach, zur Schwarzwälder Kinzig) bis nahe Hönweiler, Stadtteil Peterzell, Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg 
 Krebsbächel
 Krebsbächle
 Krebsenbach
 Krebsgraben
 Talsperre Krebsbach